

Geografia

Bystra – località del Distretto di Bielsko-Biała, in Polonia
 Bystra – località del Distretto di Żywiec, in Polonia

Pagine correlate 
 Bystrá